Ad hoc est une locution latine qui signifie « pour cela ». Elle s'emploie de nos jours pour « qui a été institué spécialement pour répondre à un besoin ».

Voir aussi 
 Canal ad hoc : canal de communication le plus adapté ;
 Réseau ad hoc : réseau sans infrastructure ;
 Administrateur ad hoc ;
 Mandat ad hoc ;
 Étude ad hoc : étude pour une entreprise, sur mesure, ponctuelle ;
 ADHOC : Association pour les droits de l'homme et le développement au Cambodge, une ONG ;
 Société ad hoc : Société créée dans un but bien déterminé. Elle cesse d'exister dès que l'objectif pour lequel elle a été créée est atteint. Par exemple, dans le cas d'opérations de titrisation, une société ad hoc peut être la structure qui se charge d'acheter les créances auprès d'entreprises en vue de les placer sous forme de titres négociables, en leur permettant ainsi d'accéder à des sources de financement ;
 Hypothèse ad hoc
 Adhocratie : Principe utilisé par Henry Mintzberg pour décrire certaines organisations. 

Locution ou expression latine